Червена Вода може бити:

 Червена Вода (Сабинов), насељено мјесто у округу Сабинов, Прешовски крај, Словачка Република
 Червена Вода (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република